Kvačany est une commune slovaque du district de Liptovský Mikuláš ;
 Kvačany est une commune slovaque du district de Prešov.